Jukeboxmuseum (Menen), een museum in Menen, West-Vlaanderen, België
 (Christ Boelens) Jukeboxen Museum (Sint-Oedenrode), een museum in Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
 Jukebox Museum (Houston), een museum in Houston, Texas